Le patronyme Baud-Bovy a été porté par :
Auguste Baud-Bovy (1848-1899), peintre suisse, épouse en 1868 Zoé Bovy (1839-1917) et ajoute le nom de sa femme, d'où  :
 Françoise Baud-Bovy (1868-?)
 Daniel Baud-Bovy (1870-1958), écrivain suisse, épouse en 1896 Jeanne Barth (pianiste, 1872-1928), d'où, puis en 1933 Alice Nachmann née Mayer
 Samuel Baud-Bovy, (1906-1986), fils de Daniel, musicien, néohelleniste et homme politique suisse, épouse Lyvia Angst (1912-1984), d'où 
 André-Valentin Baud-Bovy, (1875-1903), peintre.

Références

Voir aussi
Baud
Bovy

Homonymie de patronyme